Clarot est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Johann Baptist Clarot (1798-1855), artiste peintre, aquarelliste et lithographe autrichien ;
 Virginie Clarot (1973-), connue comme Virginie Ruffenach, femme politique française calédonienne.

Patronyme français